Il singolare del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Odesnik che ha battuto in finale Arnaud Di Pasquale 5-7, 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Rainer Eitzinger (primo turno)

 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Torsten Popp (primo turno)
 Denis Istomin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2006